W Rumunii
 Ohaba – gmina w okręgu Alba
 Ohaba – wieś w okręgu Alba, w gminie Ohaba
 Ohaba – wieś w okręgu Braszów, w gminie Șinca
 Ohaba – wieś w okręgu Gorj, w gminie Bălănești
 Ohaba – wieś w gminie Șovarna